Otto Hellwig ist der Name folgender Personen:

* Otto Hellwig (Politiker) (1838–1915), deutscher Politiker
 Otto Hellwig (SS-Mitglied) (1898–1962), deutscher SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
 Otto Polak-Hellwig (1885–1958), österreichischer Architekt